Murariu se poate referi la:

Nume de familie 
 Dumitru Murariu (n. 1940), biolog român
 Elena Murariu (n. 1963), pictor român
 Florică Murariu (1955-1989), jucător de rugby român
 Ion Murariu (1922-2012), pictor român
 Mihai Murariu (n. 1984), pianist român
 Oana Murariu (n. 1988), politician român

Toponime
 Râul Murariu, afluent al Râului Mare

Nume de familie românești